Passiv har flere betydninger:

 Passiv (regnskab) – kapitalfremskaffelsen i regnskabsvæsen, modsat aktiv
 Lideform – bøjning af et udsagnsord, hvor subjektet er genstand for en handling, kaldes også passiv

Som tillægsord
Passiv vil sige at man ikke foretager sig noget.
 Passiv immunisering – når organismen får tilført antistoffer udefra
 Passiv pick-up – en pick-up til en elektrisk guitar uden forforstærker
 Passiv rygning – inhalering af røgen fra andres tobaksrygning